Переможниця кубка світу з біатлону 2018–19 у загальному заліку серед жінок визначалася за результатами 25 гонок упродовж 9 етапів кубка світу та чемпіонату світу.    «Великий кришталевий глобусо» за підсумками сезону здобула Доротея Вірер з Італії.

Лауреати попереднього сезону

Гонки

Підсумкова таблиця

Таблиця результатів Кубку Націй 

* станом на 21 березня 2019 року

Виноски  

Кубок світу з біатлону 2018-19
2018 у біатлоні
2019 у біатлоні